Нордгау (, Nortgowe) може да се отнася за:

 Нордгау (Бавария), марка на Свещената Римска империя в Бавария
 Нордгау (Елзас), средновековно гау-графство в Елзас